Валерий Владимирович Мартынов (род. 9 марта, 1957) — советский и российский оператор-постановщик киностудии «Ленфильм», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, педагог Высшей школы режиссёров и сценаристов. Совмещает работу с преподавательской деятельностью. Профессор. В 2007 г. выпустил мастерскую кинооператоров в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения.

Биография

Карьера 

Выпускник операторского факультета ВГИК. Успешно работал как в России, так и во Франции. Снял более сорока художественных фильмов, среди которых такие как "Мадмуазель О" (реж. Жером Фулон), "Шушу-Дебюсси" (реж. Джеймс Джонс), "Особенности национальной рыбалки" (реж. Александр Рогожкин), "Сёстры" (реж. Сергей Бодров - мл.), "Письма к Эльзе" (реж. Игорь Масленников). На сайте "Кинопоиск" отмечен в десятке ведущих операторов страны последних десятилетий.

Фильмография

Ссылки 
 Кинопоиск: www.kinopoisk.ru/name/290339/
 ВШРиС: https://kinoshkola.org/node/2909
 IMDb:

Кинооператоры СССР
Кинооператоры России
Персоналии:Ленфильм
Заслуженные деятели искусств Российской Федерации
Преподаватели Санкт-Петербургского университета кино и телевидения